Сакарья — многозначный термин.

Топоним

Турция 
 Сакарья — ил в Турции.
 Сакарья — река в западной части полуострова Малая Азия.
 Сакарья — альтернативное название города Адапазары, центра ила Сакарья.

Иное 
 Сакарья — газовое месторождение примерно в 100 морских милях на север от турецкого побережья Черного моря на участке «Дунай-1» (Tuna-1).
 Сражение при Сакарье — сражение времён второй греко-турецкой войны.
 Нана — персонаж древнегреческой мифологии.